composietglansbij
 gewone klokjesglansbij
 klokjesglansbij
 zandblauwtjesglansbij